

Морозова — присілок, Боханський район, Іркутська область
 Морозова — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область

Морозова — село, Миколаївський район, Одеська область

Прізвище 

 Морозова Анастасія Іванівна (1906—1984) — українська актриса, народна артистка УРСР (1954).
 Морозова Валентина Степанівна (нар. 1938) — українська радянська діячка, голова колгоспу імені ХХ з'їзду КПРС Якимівського району Запорізької області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Морозова Вероніка Януарівна (Вероніка Гладка; 1890—1966) — українська поетеса (відома під псевдонімом Вероніка Морозівна) і перекладачка.
 Морозова Ганна — праведниця народів світу.
 Морозова Ганна Никифорівна (1910—1992) — українська скульпторка.
 Морозова Ганна Опанасівна (1921—1944) — радянська розвідниця, керівниця інтернаціональної підпільної організації, радистка в роки німецько-радянської війни. Герой Радянського Союзу (1965).
 Морозова Катерина Борисівна (нар. 1981) — українська веслувальниця, майстер спорту України міжнародного класу. Бронзова призерка літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
 Морозова Надія Олександрівна (1993—2017)  — український військовослужбовець, загинула в АТО.
 Морозова Наталія Іванівна (нар. 1955) — бібліотекознавець, краєзнавець. Член Національної спілки краєзнавців України.
 Морозова Наталія Григорівна (1906—1989) — радянська психологиня
 Морозова Наталія Григорівна (1974) — українська співачка
 Морозова Неллі Олександрівна (1924—2015)  —радянський російський кіносценарист, редактор, мемуарист.
 Морозова Олена Савічна (нар. 1973) — радянська і російська актриса, лауреат Молодіжної премії «Тріумф» (2002), театральної премії «Чайка» (2005).
 Морозова Світлана Валентинівна (нар. 1954) — білоруська історик, доктор історичних наук.
 Морозова Феодосія Прокофіївна (боярыня Морозова; 1632—1675) — релігійна діячка, прибічниця старообрядства.
 Морозова Христина Олегівна (нар. 1990) — громадська та політична діячка, правозахисниця, публіцистка та телеведуча.

Подвійні прізвища 
 Морозова-Водяницька Ніна Василівна (1893, Харків — †1954) — радянський вчений, альголог-гідробіолог, доктор біологічних наук, професор; дружина В. О. Водяницького.
 Морозова-Курек Людмила Януарівна (1887—1952) — українська поет (більш відома під псевдонімом Людмила Волошка, інший псевдонім — Л. Козачка)
 Ронжина-Морозова Олена Іванівна (нар. 1970) — українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор.
 Фіцнерівна-Морозова Марія Іванівна (1873—1920) — українська драматична акторка і співачка (сопрано).

Див. також 
 Морозова Долина

Примітки 

Російські прізвища